

Allevamento 
 Batteria – una forma di allevamento intensivo di polli e galline

Cucina 
 Batteria – un gruppo di botti/barili di legno e a dimensione scalare per la produzione/invecchiamento dell'Aceto Balsamico Tradizionale
 Batteria – insieme di pentole

Danza 
 Batterie – termine della danza accademica che indica in generale i salti battuti, cioè con cambio di gamba nella fase dell'elevazione. Vedi Glossario della danza classica

Militaria 
 Batteria – insieme di pezzi d'artiglieria
 Batteria – unità militare dell'artiglieria, simile alla compagnia
 Batteria – fortificazione militare

Musica 
 Batteria – uno strumento musicale composto da varie percussioni
 Batteria elettronica – batteria nella quale i pad (tamburi muti) sostituiscono tamburi e piatti

Sport 
 Batteria – turno eliminatorio/selettivo nelle competizioni (atletica leggera, nuoto ecc.)
 Batteria – nell'atletica leggera è ciascuno dei gruppi in cui sono suddivisi gli atleti durante una gara di corsa (da con confondere con la serie)
 Batteria – coppia formata da lanciatore e ricevitore nel baseball

Scacchi 
 Batteria – insieme di pezzi che lavorano insieme

Tecnologia 
 Batteria primaria – un dispositivo che sfrutta reazioni chimiche per generare energia elettrica
 Batteria secondaria – un dispositivo che sfrutta reazioni chimiche per accumulare energia elettrica
 Batteria per veicoli elettrici – dispositivo usato per veicoli a propulsione elettrica
 Batteria – un insieme di elementi base di un radiatore

Altro 
 Batterie – isole della Laguna di Venezia

Altri progetti